Tomasz Cichawa, né le 7 novembre 1959 à Varsovie (Pologne), est cinéaste (directeur de la photographie, réalisateur, monteur), photographe, poète, traducteur, éditeur, auteur-compositeur et enseignant. Il vit en France depuis 1985.

Formation 
Il obtient son baccalauréat au lycée technique de chimie à Varsovie en 1978. Il travaille ensuite au laboratoire du  et à la galerie d’art du Théâtre Studio à Varsovie.

En 1981, il entre à L’École nationale supérieure de cinéma, télévision et théâtre Leon-Schiller de Łódź au département  de l'Art de prise de vues et de réalisation TV. Il est l’élève de , directeur de la photographie.

Filmographie

Comme réalisateur

Long métrage 

 2018 : Lieux de notre passage (Places where We Appear), documentaire poétique

Court métrage 

 Étoiles du piano (reportage)
 Diario (clip)
 13082011
 Alice
 Le train
 Ici bas
 Lecture de la Bible
 Le regard
 Memoria
 Śniadanie, d'après le poème Déjeuner du matin de Jacques Prévert

Documentaire, captation vidéo 

 Jean Guillou : Présence(s), série DVD
 Bouton joue Scharrer qui joue Chopin (clip)
  de l'Oratoire de France
 Fiat Voluntas Tua (documentaire)

Institutionnel 

 Etoféa, haute couture d'intérieur
 Strateau, decision making tool
 Ambassade de l'eau, UMJAE (Forum Mondial de l'Eau)
 Séminaire Unilog
 MetLife
 AVAYA Poland
 PZL Świdnik S.A.

Comme directeur de la photographie

Long métrage fiction 

 2016 : La danse des accrochés, de Thibault Dentel
 2015 : Al Haj Nejim d'Amer Alwan
 2011 : Le Voyage à Alger d'Abdelkrim Bahloul (co-DP)
 2003 : Zaman, l'homme des roseaux d'Amer Alwan
 1999 : Le Matador de Michel Vianey (TV)
 1998 : Michel et la preuve par sept de Thadé Piasecki (TV)
 1993 : Les Arpenteurs de Montmartre de Boris Eustache (co-DP)
 1992 : Sabine de Philippe Faucon
 1991 : Ragazzi de Mama Keïta

Court métrage 
 Not' Pays de Thibault Dentel
 Pierrot la Terre : "Cœur de pierre" de Christine Loubeau (clip)
 Sables mouvants de Stephane Gisbert
 Tarzan avait raison de préférer les singes de Michel Vianey
 Mademoiselle de Michel Vianey
 Mickey & Louise de Gérard Pujolar
 Le Rire du bourreau d'Elsa Chabrol
 Les Ailes du délire d'Elsa Chabrol
 Léonce de Dominique Perrier
 Roman photo de Carole Scotta
 Bill's party de Simon Cresswell
 Aubes d'Europe : Reykjavik d'Elsa Chabrol
 Rue d'Akisso d'Elsa Chabrol (clip)
 L'Homme assis de Edward Porembny
 Notre soleil d'Éric Tellene
 Passo Doble de Zdzisław Styś

Documentaire 
 Étoiles du piano (reportage) de T. Cichawa (2019)
 Lieux de notre passage (Places where We Appear), de T. Cichawa (2018)
 Fugitifs pour l'exemple de Chantal Quaglio & Patrick Colin
 Jeune de Christian Zerbib (2013)
 On achève bien les livres de Bruno Deniel-Laurent (2013)
 En terre étrangère de Christian Zerbib (DP partie française du film, 2009)
 Goodbye Babylon d'Amer Alwan
 Irak, entre fiction et réalité d'Amer Alwan
 Parloirs de Didier Cross (co-DP avec Julien Dubois et D. Cross)
 Ainsi va la vie : Annie Girardot de Nicolas Beaulieu (DP remplacant)
 Artistes combattants de Serge Vincent
 Un championnat, des officiels de Serge Vincent
 Les mandolines attaquent d'Elsa Chabrol
 La Vie rêvée des femmes d'Andréa Bergala
 L'Amour à l'ombre d'Alain-Michel Blanc
 Français d'ici, peuples d'ailleurs : Les Turcs de Leslie Asako Gladsjo
 Français d'ici, peuples d'ailleurs : Les Russes d'Elsa Chabrol
 Cinéxpérimentaux de Frédérique Devaux et Michel Amarger
 Jean Nicoli d'Elsa Chabrol
 U Duttore d'Elsa Chabrol
 Partance de Serge Vincent
 Sexopolo d'Edward Porembny
 Death Leap d'Edward Porembny
 Les Voyageurs immobiles d'Edward Porembny
 Paul le Charpentier d'Ibrahim Khill
 Chronique villageoise d'Elsa Chabrol
 Les Chevaliers de l'ivoire
 Bas les masques (TV)
 Moi, j'en ai jamais parlé, parce que... de S.Lechevalier
 Le voyageur de l'espace d'Edward Porembny
 Au nom de Dieu de Thadé Piasecki
 Les cavaliers de l'Ouest d'Edward Porembny
 USHUAIA : Il patinait, K-Lastic, Les cowboys, Rebelles, Comme un poisson dans l'air d' Edward Porembny
 Paszczaki i Muminki de Władyslaw Wasilewski
 Monar d'Helena Dąbrowska

Institutionnel 
 Pic du Midi d'Elsa Chabrol
 Liposussion d'Elsa Chabrol
 Printemps, catalogue vidéo pour PRINTEMPS
 La voix des cercles : Citroën de David Carayon
 Bocage 104 (Merlin Gerin) d'Elsa Vincensini
 Convergences (Lajous Industries) de G. Lechevalier
 Dépolution du site d'Akzo Nobel de Philippe Perez
 Pierre et Vacances, Maeva, MGM de Patrick Colin (catalogue vidéo pour Internet)
 Série d'entretiens sur la retraite "active" pour WEB-tv
 Vidéos de formation et d'apprentissage…

Théâtre (éclairage) 
 Poésies de Victor Hugo (Le Lucernaire, Paris)
 Les Iroquois (Hypokrites, compagnie de Zarina Khan)

Comme cadreur 

 Nobody listened de Nestor Almendros et Jorge Ulla (documentaire)
 Dernier stade de Christian Zerbib (long métrage fiction)
 Le dernier voyage de Bruno Gantillon (long métrage fiction)
 Marivaux. Le legs de Bernard Dumont (Théâtre TV)
 Racine. Phèdre de Luc Bondy (Théâtre TV)

Comme monteur, étalonneur 

 Lieux de notre passage (Places where We Appear) de T. Cichawa (2018)
 FRCI au Mali et Les trois Armées d'Idrissa Diabaté (documentary • documentaire)
 Al Haj Nejim d'Amer Alwan
 Irak, entre fiction et réalité d'Amer Alwan (documentaire ; aussi DP de certaines séquences)
 Jean Guillou, Présence(s)
 Films événementiels, d'entreprise, prestation de service...

Comme producteur 

 Lieux de notre passage (Places where We Appear) de T. Cichawa (2018)
 Jean Guillou, Présence(s)
 Trilogie de la compétition (Partance - Un championnat, des officiels - Artistes combattants) de Serge Vincent

Œuvres littéraires

Poésie 

 Haïku bicéphale - Dwugłowe haiku, Toute Chose, Paris, 2012 
 instantanés, Toute Chose, Paris, 2015 
 otium, Toute Chose, Paris, 2017 
 Femme asymétrique suivi de Aperceptions, La Voix d'encre, 2018  ; Les Éditions Toute Chose, Paris, 2018 (eBook )
 Mon accent ne vous dira rien suivi de Glanés, Les Éditions Toute Chose, Paris, 2023

Roman 

 Postface (signé Tomasz Celner, co-écrit avec Dominique Biteau), Les Éditions Toute Chose, Paris, 2021 (eBook )

Traducteur 

 À propos des centaures suivi de Non omnis moriar, poésies de Zuzanna Ginczanka, Les Éditions Toute Chose, Paris, 2022 
 La Trilogie lunaire de Jerzy Żuławski (traduction en cours, parution en 2024)

Autres activités 

 PHOTOGRAPHIE : artiste et artisan
 ÉDITIONS DE LIVRES : fondateur, en mai 2021 des Éditions Toute Chose.
 MUSIQUE : auteur-compositeur. Une trentaine de chansons en polonais et en français. Instruments : guitare, harmonica. Page Soundcloud.
 DESSIN ET GRAPHISME : portraits imaginaires, l'encre de Chine, dessins au stylo figuratifs et abstraits… Réalisation de projets graphiques (couvertures de DVD, CD et livres, sites internet...)
 ENSEIGNANT : Il a enseigné la théorie et la pratique de l'image cinématographique dans le cadre de divers écoles et ateliers (La FEMIS • La Cinémathèque Française • École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle ESRA • Institut Français des Cinéastes et d'Acteurs IFCA • École Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation EICAR et autres.)
 SPORT : ceinture noire  judo et ju-jitsu.

Liens externes 

 Site officiel : http://tomaszcichawa.fr
 Ressources relatives à l'audiovisuel : IMDb, Unifrance, FilmDoc, Allociné, La Rochelle célèbre l’œuvre sociale de Philippe Faucon, cinéaste visionnaire, l'article de Caroline Besse dans Télérama du 6/7/2018, section Sabine.
 Ressources relatives aux livres : Google Livres
 Site des Éditions Toute Chose : http://editionstoutechose.fr

Notes 

Naissance en novembre 1959
Naissance à Varsovie